De steen (televisiefilm), televisiefilm uit 1974, met onder meer Dimitri Frenkel Frank, Jan Wegter en Wim van der Grijn
 De steen (Bram Vermeulen), lied van Bram Vermeulen van zijn elpee Rode wijn uit 1988, gecoverd door Paul de Leeuw en Stef Bos